Kutschin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Stepanowitsch Kutschin (1888–1913), russischer Ozeanograph
 Artjom Kutschin (* 1977), kasachischer Fußballschiedsrichter
 Iwan Kutschin (* 1988), russisch-kasachischer Eishockeyspieler
 Wadim Kutschin (1920–1979), sowjetischer Geheimdienstler

Sonstiges:
 Kutschin Peak, Berg im Königin-Maud-Gebirge, Antarktika